Патриа́рх (; двусоставное слово от  — отец и  — господство, начало, власть) — многозначный термин:

 Патриарх — мужчина среднего или старшего возраста, авторитарный глава семьи в традиционном обществе; также глава рода или старейшина общины. Отсюда термин «патриархат» (см.) и слово «патриархальный». См. также Pater familias.
  Библейские патриархи — категория персонажей Ветхого Завета. Почитаются в христианстве, иудаизме, а также в исламе.
 Патриарх — титул главы нескольких христианских церквей.
 Патриарх (наси)  — исторический титул главы иудейского синедриона.
 Патриарх — основоположник чего-либо (например, «патриарх советской космонавтики»; устар.).
 Патриархи дзен-буддизма — буддийские учителя, входящие в линию преемственности между Буддой Шакьямуни и Бодхидхармой.
 Патриархи в индуизме — несколько категорий почитаемых персонажей данной религии (см. прикреплённый шаблон).
 «Патриарх» — жилой дом в Москве, известный своей необычной архитектурой.

См. также 
 Библейская хронология

Примечания